American International School (AIS) steht für:

 American International School, Abu Dhabi, Vereinigten Arabischen Emirate
 American International School of Bamako, Mali
 American International School of Bucharest, Rumänien
 American International School of Accra, Ghana
 American International School - Chennai, Indien
 American International School of Dhaka, Bangladesch
 American International School in Gaza, Palästina
 American International School of Guangzhou, China
 American International School Hong Kong, China
 American International School of Kuwait
 American International School – Riyadh, Saudi-Arabien 
 American International School, Saigon, Vietnam
 American International School Salzburg, Österreich
 American International School of Sydney, Australien
 American International School of Thorpe, England
 American International School of Vienna, Österreich
 American International School of Zagreb, Kroatien
 American International School of Zurich, Schweiz
 Walworth Barbour American International School, Israel